Биденкопф:

 Биденкопф — город в Германии, в земле Гессен. Подчинён административному округу Гиссен.
 Биденкопф — замок на горе над одноимённым городом и долиной реки Лан.
 Биденкопф, Курт (1930—2021) — немецкий юрист, преподаватель высшей школы.